gmina Radoszyce – gmina wiejska (1943-54 i od 1973), powiat konecki, woj. świętokrzyskie

gminy dawne:
 gmina Radoszyce – dawna gmina wiejska (do 1870), powiat konecki, gubernia radomska
 gmina Radoszyce – dawna gmina wiejska (1870-1943), powiat konecki, gubernia radomska/woj. kieleckie/woj. łódzkie

Zobacz też: gmina Grodzisko